Крачунешти има више значења:

 Крачунешти (Дамбовица), насеље у округу Дамбовица у Румунији
 Крачунешти (Марамуреш), насеље у округу Марамуреш у Румунији
 Крачунешти (Муреш), насеље у округу Муреш у Румунији
 Крачунешти (Васлуј), насеље у округу Васлуј у Румунији
 Општина Крачунешти (Муреш), општина у округу Муреш у Румунији